Волга может означать:
 Волга — река в России, самая длинная река Европы.

Топонимы 
 Волга — река в штате Айова, приток Миссисипи.
 Волга — река в Эфиопии, приток реки Омо.
 Волга — город в штате Айова.
 Волга — город в штате Южная Дакота.
 Волга — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
 Волга — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Волга — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Волга — название деревни Малая Волга до 28 апреля 2014 года, Селижаровский район Тверской области.
 Волга — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Волга — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Волга — деревня в Шумерлинском районе Чувашии.
 Волга — посёлок в Некоузском районе Ярославской области.
 Волга — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.
 Волга — железнодорожная станция в Некоузском районе Ярославской области.
 «Волга» — автомобильная дорога федерального значения M-7.
 (1149) Волга — малая планета.
 Волга — упразднённый посёлок в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.
 Волга — тауншип в штате Айова.
 Волга — невключённая территория в штате Индиана.
 Волга — невключённая территория в штате Кентукки.
 Волга — невключённая территория в штате Техас.
 Волга — невключённая территория в штате Западная Виргиния.

Фамилия 
 Волга, Василий Александрович (род. 1968) — украинский политический деятель.
 Волга, Дарья Владимировна (род. 1974) — российская актриса, телеведущая, художница.
 Волга, Пётр Андреевич (1930—1992) — украинский советский деятель сельского хозяйства, звеньевой колхоза имени Калинина, Житомирской области, Герой Социалистического Труда.

Техника 
 «Волга» — марка легкового автомобиля, выпускавшегося Горьковским автомобильным заводом.
 «Волга» — пианино, выпускавшееся в г. Горьком.
 «Волга» — советский стратостат 1962 года.
 «Волга» — советская стиральная машина.
 «Волга» — фирменный поезд сообщением Нижний Новгород—Санкт-Петербург—Нижний Новгород.
 «Волга-2» — первый в России экраноплан гражданского назначения.
 Волга-10 
 «Волга» — советский катер на подводных крыльях проекта 343 и 343МЕ.
 «Волга» — семейство разгонных блоков ракеты-носителя.
 «Волга» — колесный пароход Каспийской флотилии Российской империи.

Вооружение 
 «Волга» — советская и российская большая плавучая база подводных лодок пр.18861.
 «Волга» — российская станция дальней радиолокации в Белоруссии.
 «Волга» — опытная оперативно-тактическая ракета.
 В-94 (ОСВ-96) «Волга» — 12,7-мм снайперская винтовка.
 КСР-5 «Волга» — авиационная аппаратура системы управления крылатой ракеты.
 МР-310У «Волга» — корабельная радиолокационная станция.
 П-8 «Волга» — первая советская радиолокационная станция (1950) с круговым обзором пространства.
 П-10 «Волга А» — советская радиолокационная станция с перестройкой частоты.
 «Волга» — одна из модификаций зенитного ракетного комплекса С-75.
 «Волга» — минный транспорт русского императорского и советского флотов.

Газеты, журналы 
 «Волга» — литературно-художественный журнал, издававшийся в Саратове с 1966 по 2000 год и воссозданный в 2008 году.

Организации 
 «Волга» — целлюлозно-бумажный комбинат в Нижегородской области.
 «Волга» — судостроительный завод в Нижнем Новгороде.
 «Волга» — издательство в Астрахани.
 «Волга» — гостиница в Самаре.
 «Волга» — музыкальная радиостанция в Казани, вещавшая с 1996 до 2003 года.
 «Волга» — музыкальная группа.
 «Волга» — радиостанция, вещавшая в 1945−1994 гг. на территории советской оккупационной зоны Германии и ГДР, для советских войск.

Спортивные клубы
 «Волга» — футбольный клуб из Горького, существовавший в 1963—1984 годах.
 «Волга» — футбольный клуб из Нижнего Новгорода, существовавший в 1998—2016 годах.
 «Волга» — футбольный клуб из Твери.
 «Волга» — футбольный клуб из Ульяновска.
 «Волга» — команда по хоккею с мячом из Ульяновска.
 «Волга» — команда по хоккею на траве из Ульяновска.
 «Волга» — название футбольного клуба «Балаково» из одноимённого города в 1993—1997 годах.
 «Волга-Олимпиец» — название футбольного клуба «Нижний Новгород» в 2015—2016 годах.

Разное 
 
 Волга — пассажирская железнодорожная остановочная платформа Казанского отделения Горьковской железной дороги.
 «Волга» — проектируемая станция Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена.
 «Волга-Волга» — фильм 1928 года Виктора Туржанского.
 «Волга-Волга» — музыкальная кинокомедия 1938 года Григория Александрова.
 «Волга-Днепр» — российская грузовая авиакомпания.
 «Мать-Волга» — монумент в Рыбинске.
 «Волга-Волга» — рок-группа из Казани.

См. также

Примечания